Twee gemeentes
Taio (Italië)
Taió (Brazilië)
Taio Cruz, Brits zanger